A Equipe do Caribe Oriental da Copa Davis representa os times e territórios que não tem uma equipe própria e são membros da Organização dos Estados do Caribe Oriental na Copa Davis de tênis;

O time representa os membros da Organização dos Estados do Caribe Oriental (OECS) e seus territórios associados cujas populações não são maiores do que 200 mil pessoas.

O time do Caribe Oriental não compete desde 2004.O melhor resultado da equipe foram as quartas de final do Grupo II em 1991.

História
A primeira vez que uma equipe do Caribe Ocidental foi formada foi em 1991,após a dissolução do time do Caribe/Índias Ocidentais em 1990.

Países e Territórios representados

Ver também 
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas 
 

Caribe